Sobradiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sobradiel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sobradiel (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar